Paganesi – abitanti di Montepagano
Paganesi – abitanti di Pagani